Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie en de Zestien Koninkrijken
  Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie (1115-1234)